In Line of Duty – cortometraggio del 1929 diretto da Joseph Levigard (come Josef Levigard)
In Line of Duty – film del 1931 diretto da Bert Glennon
In Line of Duty – episodio del 1954 della serie tv Danger